Шатурторф может означать:

 Шатурторф — посёлок (ранее — посёлок городского типа) в Шатурском районе Московской области.
 Шатурторф — платформа Казанского направления Московской железной дороги в посёлке Шатурторф.
 «Шатурторф» — узкоколейная железная дорога в Шатурском районе Московской области.